Шуф:

 Шуф — биосферный резерват в Ливане.
 Шуф — кедровый заповедник в Ливане.
 Шуф — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Горный Ливан.

 Шуф, Александр Карлович (1837—1885) — русский юрист и педагог-историк.
 Шуф, Владимир Александрович (1863—1913) — русский поэт Серебряного века, прозаик и журналист, военный корреспондент, наиболее часто использовал псевдоним «Борей».
 Шуф, Христофор (род. 1979) — православный американский священнослужитель, музыкант, правозащитник.